Према попису из 2002. у Нишу живи 250.518 становника (према попису из 1991. било је 175.391 становника). Статистички годишњак 2007. Републичког завода за статистику бележи 254.164. становника, док према попису становништва 2011. године има 257.867 становника.

У насељу Ниш живи 140.377 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,4 година (38,6 код мушкараца и 40,2 код жена). У насељу има 60.753 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године). У року од 22 године, број становника у Нишу порастао је за 27.965.

По општинама

Види још 

 Демографска историја Ниша

Референце 

Демографија
Ниш